Der Sparkassen Cup International Damen Tennis 1998 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Leipzig. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 31. Oktober bis 8. November 1998 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Nathalie Tauziat mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Ai Sugiyama / Jelena Lichowzewa mit 6:3, 6:7 und 6:1 gegen Manon Bollegraf / Irina Spîrlea.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Leipzig